Герб муниципального образования сельское поселение «Ситтинский наслег» Кобяйского улуса Республики Саха (Якутия) Российской Федерации.

Герб утверждён Решением Ситтинского наслежного Совета от 11 декабря 2008 года.

Герб внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации под регистрационным номером 6437.

Описание герба 
«В зелёном поле с лазоревой чешуевидной оконечностью тонко окаймлённой серебром и обременённой золотой рыбой — карасём, летящий вправо серебряный лебедь с червлёными лапами, клювом и черными глазами и щёками, сопровождаемый во главе золотым безантом».

Описание символики

См. также 
 Гербы населённых пунктов Якутии

Примечания 

Гербы Якутии
Гербы с изображением лебедя
Гербы с изображением карася